Podatek dochodowy od osób fizycznych
 Państwowy Instytut Telekomunikacyjny
 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
 Polska Izba Turystyki
 pit na powierzchni płyty